

Geografia 
 Mount Abu – suddivisione dell'India, classificata come municipality, situata nel distretto di Sirohi, nello stato federato del Rajasthan
 Mount Angel – città degli Stati Uniti d'America, nella Marion nello Stato dell'Oregon 
 Mount Arlington – comune (borough) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del New Jersey, nella contea di Morris
 Mount Blanchard – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio, nella contea di Hancock
 Mount Bures – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea dell'Essex
 Mount Calvary – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato in Wisconsin, nella contea di Fond du Lac
 Mount Carroll – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Illinois, nella Contea di Carroll, della quale è il capoluogo
 Mount Charleston – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti, situato nella Contea di Clark nello stato del Nevada 
 Mount Clare – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Illinois, nella contea di Macoupin
 Mount Clemens – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Michigan, nella Contea di Macomb, della quale è il capoluogo
 Mount Croghan – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud, nella Contea di Chesterfield
 Mount Dora – città degli Stati Uniti d'America situata in Florida, nella Contea di Lake 
 Mount Eaton – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio, nella contea di Wayne
 Mount Enterprise – città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato del Texas, nella Contea di Rusk 
 Mount Ephraim – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del New Jersey, nella contea di Camden
 Mount Erie – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Illinois, nella contea di Wayne
 Mount Etna – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Indiana, nella contea di Huntington
 Mount Gambier – città dell'Australia Meridionale (Australia)
 Mount Hagen – città di Papua Nuova Guinea, capoluogo della Provincia degli Altopiani Occidentali, nella Regione delle Terre Alte
 Mount Hebron – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della California, nella contea di Siskiyou
 Mount Horeb – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato in Wisconsin, nella contea di Dane
 Mount Idaho – vecchia città degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Idaho, nella Contea di Idaho
 Mount Jackson – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Virginia, nella Contea di Shenandoah
 Mount Jewett – comune (borough) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di McKean
 Mount Lebanon – township degli Stati Uniti d'America, nella contea di Allegheny nello Stato della Pennsylvania
 Mount Macedon – cittadina sita a 64 km a nordovest di Melbourne nello Stato australiano di Victoria 
 Mount Magnet – città situata nella regione di Mid West, in Australia Occidentale 
 Mount Olivet – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kentucky, nella contea di Robertson, della quale è il capoluogo
 Mount Pearl – comune del Canada, situato nella provincia di Terranova e Labrador, nella divisione No. 1
 Mount Pleasant – città degli Stati Uniti d'America situata nella contea di Charleston nello Stato della Carolina del Sud
 Mount Pleasant – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Michigan, nella Contea di Isabella, della quale è il capoluogo
 Mount Pocono – comune (borough) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Monroe
 Mount Prospect – comune (village) degli Stati Uniti d'America della contea di Cook appartenente allo Stato federato dell'Illinois
 Mount Pulaski – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Illinois, nella contea di Logan.Collegamenti esterni
 Mount Shasta – città degli Stati Uniti d'America situata nella Contea di Siskiyou, nello Stato della California
 Mount Vernon – città statunitense della contea di Westchester, nello stato di New York
 Mount Vernon – località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Knox, nello Stato dell'Ohio
 Mount Vernon – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Fairfax, nello stato della Virginia 

 St Michael's Mount – isola tidale situata nella cosiddetta Mount's Bay, nell'estremità occidentale della Cornovaglia (Inghilterra sud-occidentale), di fronte alla cittadina di Marazion

Informatica 
 Mount – comando dei sistemi operativi Unix e Unix-like che permette il montaggio di un file system (di un dispositivo esterno o di un'altra partizione del disco rigido)
 Mount & Blade –  videogioco per Microsoft Windows sviluppato autonomamente da una coppia turca, supportata nel tempo da un'attiva community di appassionati

Persone 
 Anson Mount (1973) – attore statunitense
 George Mount (1955) – ex ciclista su strada statunitense
 Mason Mount (1999) – calciatore inglese
 Peggy Mount (1915-2001) – attrice teatrale e attrice cinematografica inglese
 Pete Mount (1925-1990) – cestista statunitense
 Rick Mount (1947) – ex cestista statunitense

Pagine correlate 
 Mount Carmel
 Mount Hermon
 Mount Ida
 Mount Joy
 Mount Union
 Mount Washington
 Mount Zion